Feiden ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Feiden (* 1934), deutscher Apotheker und Lebensmittelchemiker
 Martin Feiden († 1675), Abt der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier
 Wally Feiden (* 1940), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Bad Honnef